Субпрефектура Ипиранга () — одна из 31 субпрефектур города Сан-Паулу, размещена в юго-восточной части города. Общая площадь 37,5 км². Численность населения — 427 585 жителей.

В составе субпрефектуры Се 3 округа:
 Ипиранга (Ipiranga)
 Курсину (Cursino)
 Сакома (Sacomã)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт субпрефектуры

Ипиранга